Vikersundbakken je edina smučarska letalnica v Skandinaviji in skupaj z Planico v Sloveniji, največja smučarska letalnica na svetu s svetovnim rekordom 253,5 metrov. Skakalnica je bila zgrajena leta 1936 in povečana v letalnico leta 1966, ko je Bjørn Wirkola postavil svetovni rekord s skokom 145 metrov. Letalnica je bila velikokrat povečana in prenovljena, nazadnje pred Svetovnim prvenstvom v poletih 2000. Letalnica je v lasti fundacije "Stiftelsen Vikersund Hoppsenter", ki jo je ustanovil smučarski klub Vikersund IF. Letalnica je štirikrat gostila svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, od leta 1980 pa občasno 1991.

Leta 2006 je Vikersundbakken postala prva letalnica z reflektorji in leta 2007 prva letalnica, na kateri so organizirali nočno tekmo. Februarja 2011 je bila dokončana povečava in posodobitev letalnice pod vodstvom Janeza Goriška. Že na prvem treningu je nov svetovni rekord postavil Johan Remen Evensen z dolžino 243 m, na kvalifikacijah pa ga je popravil na 246,5 m. 

14. 2. 2015 je Slovenec Peter Prevc  postavil nov svetovni rekord z dolžino 250 m in se v zgodovino zapisal kot prvi človek, ki je na smučeh poletel četrt kilometra.

Že naslednji dan pa je Norvežan Anders Fannemel postavil novo rekordno znamko 251,5 m.

18. 3. 2017 je na moštveni tekmi Norvežan Robert Johansson poletel 252 metrov, doskočil je brez telemarka.

V isti seriji je Avstrijec Stefan Kraft poletel 253,5 metra, prav tako brez telemarka.

Letalnica ima 9 svetovnih rekordov, od leta 1966 do leta 2017.Je druga največja letalnica za Letalnico bratov Gorišek.

Zmagovalci

Svetovna prvenstva v poletih

Svetovni pokal

Ostale tekme

Rekord letalnice

Zunanje povezave

 

Smučarske skakalnice na Norveškem
Vikersund
Smučarske letalnice
Zgradbe in objekti, zgrajeni leta 1936